El término mamey hace referencia a varios artículos:

Árboles y frutos
 Mammea americana, mamey de Santo Domingo o mamey de Cartagena, de la familia de las clusiáceas;
 Pouteria sapota, mamey o zapote, de la familia de las sapotáceas.

Lugares
 Mamey, poblado y comuna de la región de Lorena (Francia);
 El Mamey, localidad en el municipio San Juan de los Remedios, en la provincia de Villa Clara (Cuba);
 Mameyes, un sector rural de Ponce, Puerto Rico, en donde un deslizamiento de tierra el 7 de octubre de 1985 mató a varios cientos de personas;
 Los Mameyes, sector en Santo Domingo Este.

Barrios en Puerto Rico
 Mamey (Aguada)
 Mamey (Gurabo)
 Mamey (Guaynabo)
 Mamey (Patillas)
 Mamey (Juncos)
 Mameyes Abajo (Utuado)
 Mameyes Arriba (Jayuya)
 Mameyes I (Luquillo)
 Mameyes II (Río Grande)

Además
 color mamey, en República Dominicana, el color naranja;
 aceite de hueso de mamey (zapote).